Nantermod ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Nantermod (* 1975), Schweizer Snowboarder
 Philippe Nantermod (* 1984), Schweizer Politiker (FDP)